Giovanni Raimondi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Raimondi (Giambattista Raimondi; um 1536–1614), italienischer Philosoph, Mathematiker und Orientalist
 Giovanni Luca Raimondi (* 1966), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Mailand
 Giovanni Timoleone Raimondi (1827–1894), italienischer Geistlicher